Toronja puede referirse a:

 El nombre común de la planta Citrus × paradisi.
 El nombre común de la planta Melissa officinalis.
 El nombre común de la planta Trachelium caeruleum.
 El nombre común de la planta Citrus médica, también llamada cidro o poncil.